Восточное муниципальное образование — сельское поселение в Дергачёвском районе Саратовской области Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Восточный.

География 
Граничит с Новоузенским,Озинским районом. Октябрьским и Демьяским МО, а также по территории Восточного МО проходит государственная граница с республикой Казахстан.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Саратовской области от 27 декабря 2004 года № 87-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав Дергачёвского муниципального района».

В 2016 году упразднён посёлок Хорольский

Население

Состав сельского поселения

Культура 
Работает школа, дом культуры, ФАП.

Примечания 

Муниципальные образования Дергачёвского района Саратовской области
Сельские поселения Саратовской области